Маньонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 75 км на північ від Безансона, 32 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 455,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маньонкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маньонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона